Sterpenich bezeichnet
 Sterpenich, eine belgische Gemeinde in der Provinz Luxemburg
 Sterpenich (Familie), eine französische Adelsfamilie
 Sterpenich (Schloss), ein Schloss in der Gemeinde Sterpenich